Boschin è un cognome italiano e può riferirsi a:
 Oriano Boschin (1960) – portiere italiano
 Cesare Boschin (1914) – presbitero italiano